zamiana zmiennych całkowania w matematyce
 zamiana wartości zmiennych w informatyce